Mazohizam je psihička poremećenost koja rezultira sklonosti osjećanja zadovoljstva prilikom izloženosti fizičkoj boli ili poniženju.
Osoba sklona mazohizmu naziva se mazohist.

Pojam mazohizam je znanstveno prvi put 1886. godine upotrijebio njemački psihijatar i specijalist sudske medicine dr. Richard von Krafft-Ebing, prema austrijskom piscu Leopoldu von Sacheru-Masochu koji je u više djela opisao takve odnose prema ženama (npr. u noveli "Venus im Pelz", 1870. g.)

Mazohisti su za društvo manje opasni od sadista.

Medicina svrstava ovo oboljenje u parafilije, kategoriju srodnih duševnih poremećaja u grupi poremećaja spolne sklonosti.

Seksualna etika